William Cody ist der Name folgender Personen:

* William F. Cody (1916–1978), US-amerikanischer Architekt
 William Frederick Cody, bekannt als Buffalo Bill (1846–1917), US-amerikanischer Bisonjäger

Siehe auch:
 Bill Cody